

Cinema 
 Frequency - Il futuro è in ascolto – film del 2000 diretto da Gregory Hoblit

Musica 
 Frequency (Bryan Fryzel) – produttore discografico statunitense
 Frequency – album degli IQ del 2009

Televisione 
 Frequency – serie televisiva statunitense del 2016

Videogiochi 
 Frequency – videogioco della Harmonix Music Systems

Pagine correlate
Frequenza (disambigua)